Кэмерон Скотт Джонс (; род. , Форт-Льюис, штат Вашингтон, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника. Выступает за баскетбольный клуб «Лаврио».

Карьера 
Кэмерон — выпускник колледжа Северной Аризоны, рекордсмен колледжа по набранным очкам (1643).

По окончании колледжа Джонс участвовал в Летней лиге в Хьюстоне, был задрафтован командой D-Лиги из Индианы — «Форт-Уэйн Мэд Энтс». В ней он и провёл свой первый профессиональный сезон.

В 2012 году Кэмерон принял предложение от другой команды из Д-Лиги — «Санта-Круз Уорриорз». За неё выступал два сезона.

По версии баскетбольного сайта usbasket.com Джонс признан самым прогрессирующим игроком года в Лиге.

В 2014 году Кэмерон отправился в Европу, подписав контракт с российским клубом «Зенит». В 34 матчах Единой лиги ВТБ набирал в среднем за игру 8,5 очка, 3,0 подбора и 2,0 передачи.

В сентябре 2015 года Джонс перешёл в «Ирони Нес-Циона», но в январе 2016 года расторг контракт с израильским клубом.

В феврале 2016 года стал игроком «Аркадикос» до окончания сезона 2015/2016.

Достижения 
  Чемпион Финляндии: 2018/2019
  Серебряный призёр D-Лиги (2): 2012/2013, 2013/2014

Статистика

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Примечания 

Баскетболисты США
Игроки «Форт-Уэйн Мэд Энтс»
Игроки «Санта-Круз Уорриорз»
Игроки БК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки БК «Ирони» Нес-Циона
Игроки БК «Аркадикос»
Игроки «Кантон Чардж»
Игроки БК «Кимис»
Игроки БК «Лаврио»
Игроки БК «Каухайоки Карху»